Elan – rzeka w Rumunii
 Elan – rzeka w Walii
 Élan – miejscowość i gmina we Francji
 Élan – singel zespołu Nightwish
 Elan – słoweńskie przedsiębiorstwo produkujące sprzęt narciarski oraz jachty morskie
 Elan – meksykańska piosenkarka
 Elán – słowacki zespół muzyczny